Turku – città della Finlandia
 Turku – parrocchia della Lettonia
 Türkü – genere musicale